Frankford puede referirse a los siguientes lugares:

Canadá
Frankford (Ontario), localidad de la provincia de Ontario;

Estados Unidos
Frankford (Delaware), pueblo en el condado de Sussex, estado de Delaware;
Frankford (Misuri), ciudad en el condado de Pike, estado de Misuri;
Frankford (Filadelfia), barrio de la ciudad de Filadelfia, estado de Pensilvania;
Frankford (Virginia Occidental), localidad del estado de Virginia Occidental.